Personen met de achternaam De Coninck
Albert De Coninck (1915-2006), een Belgisch communist
Bert De Coninck (1949), een Belgisch kleinkunstenaar en muzikant
Björn De Coninck (1977), een Belgisch voetballer
Charles de Coninck de Merckem (1836-1896), een Belgisch volksvertegenwoordiger, senator en burgemeester
Christian De Coninck (1960), een Belgisch politiefunctionaris en auteur van misdaadromans
David de Coninck (tussen 1642 en 1646-na 1701), Zuid-Nederlands kunstschilder
François de Coninck (lid Nationaal Congres) (1763-1846), een lid van het Belgisch Nationaal Congres
François De Coninck (1810-1878), Belgisch pianist en componist
François De Coninck (1855-1923), Belgisch dirigent en componist
Frank De Coninck (1945-2022), een Belgisch diplomaat en hofdignitaris
Frans De Coninck (1865-1937), Belgisch notaris en politicus
Heleen de Coninck (1977), Nederlands klimaatwetenschapper
Herman de Coninck (1944-1997), een Belgisch dichter, essayist, journalist en tijdschriftuitgever
Inez De Coninck (1977), een Belgisch politica
Jacques-Félix De Coninck (1791-1866), Belgisch pianist en componist
Jean Eduard De Coninck (1800-1862), Belgisch politicus
Jo De Coninck (1956), een Belgisch politicus en burgemeester
Monica De Coninck (1956), een Belgisch politica
Nenah De Coninck (1996), Belgisch atlete
Patrice de Coninck (1770-1827), een Zuid-Nederlands jurist
Philippe De Coninck (1957), een Belgisch politicus en burgemeester
Pierre de Coninck de Merckem (1882-1963), een Belgisch senator en burgemeester
Pieter de Coninck, een 13e-eeuwse wever
Rani De Coninck (1970), een Belgisch tv-presentatrice
René De Coninck (1907-1978), een Belgisch kunstschilder, graficus en illustrator
Rudy De Coninck, een Belgisch roeicoach
Wim De Coninck (1959), een Belgisch voetbalanalist en voetballer

Transport
 Pieter de Coninck (schip, 1910), een Belgische pakketboot
 Pieter de Coninck (schip, 1881), een Belgisch en later Deens passagiersschip

Zie ook 
 Deconinck (doorverwijspagina)
 Focco Bernardus Coninck Liefsting (1827-1913), een Nederlands rechtsgeleerde